Чучер-Сандево () — община в Северной Македонии. Расположена в центральной части страны. Население составляет 8 493 человека (2002 год).

Административный центр — село Чучер-Сандево.

Площадь территории общины 240,78 км².

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 македонцы — 4 019 чел. (47,3%);
 сербы — 2 426 чел. (28,6%);
 албанцы — 1 943 чел. (22,9%);
 остальные — 105 чел. (1,2%)

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины

Общины Северной Македонии